Рождественка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Рождественка — село в Каргалинском районе Актюбинской области, упразднено в 1990-е годы.
 Рождественка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Рождественка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанский области.
 Рождественка — прежнее, до 31.10.2001 г., название села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области.

Россия 
 Рождественка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Рождественка — село в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Рождественка — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Рождественка — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Рождественка — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Рождественка — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Рождественка — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Рождественка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Рождественка — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Рождественка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Рождественка — село в Тимском районе Курской области.
 Рождественка — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Рождественка — упразднённый посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Рождественка — село в Купинском районе Новосибирской области.
 Рождественка — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Рождественка — деревня в Северотатарском сельсовете Татарского района Новосибирской области.
 Рождественка — деревня в Увальском сельсовете Татарского района Новосибирской области.
 Рождественка — посёлок в Чановском районе Новосибирской области.
 Рождественка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Рождественка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Рождественка — село в Беляевском районе Оренбургской области.
Рождественка — посёлок в Гайском районе Оренбургской области.
 Рождественка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Рождественка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Рождественка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Рождественка — посёлок в Шкотовском районе Приморского края.
 Рождественка — деревня в Шаранском районе Республики Башкортостан.
 Рождественка — деревня в Альметьевском районе Республики Татарстан.
 Рождественка — деревня в Первомайском районе Томской области.
 Рождественка — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Рождественка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Рождественка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Рождественка — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Рождественка — село в Увельском районе Челябинской области.

Украина 
 Рождественка — прежнее название посёлка Сивашское в Новотроицком районе Херсонской области.

Реки 
 Рождественка — река в Ярославской области, приток Ити.
 Рождественка — река в московском районе Митино, приток Сходни.
 Рождественка — река, впадает в Александровский залив Татарского пролива.

Прочее 
 Рождественка — улица в Москве.